Festa Campanile ist der Familienname folgender Personen:

 Pasquale Festa Campanile (1927–1986), italienischer Regisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Raffaele Festa Campanile (* 1961), italienischer Fernsehregisseur und Musikproduzent